Greca  – aggettivo che indica qualcosa di pertinente alla Grecia
Greca  – nome proprio di persona italiano femminile
Greca  – simbolo militare
Greca  – elemento decorativo
Greca  – termine del lessico finanziario
Greca  – soprabito ecclesiastico